Дупка е понятие изясняващо липсата на материя или разлика в съдържанието на материята в буквален смисъл. В преносен смисъл се приема като липса на обект на фона на наличието на други обекти.

На практика 
Използват се дупки при направата на много прибори: перфокарта, дифракционна решетка, компактдискове и др.

Вижте също 
 дупки във физиката на полупроводниците
 Черна дупка
 Бяла дупка
 Списък на пещерите в България
 Дупка (пътна инфраструктура)